Ochsenwiesengraben ist ein Gewässername:

 Ochsenwiesengraben (Schwarzgraben), rechter Oberlauf des Schwarzgrabens (zum Schoßbach, zur Isen) bis nahe Neuhäusl, Gemeinde Erharting, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Ochsenwiesengraben (Steinsfelder Mühlbach), linker Zufluss des Steinsfelder Mühlbachs bei der Petersmühle, Gemeinde Wonfurt, Landkreis Haßberg, Bayern
 Ochsenwiesengraben (Sulzbach), linker Zufluss des Sulzbachs (zur Lauter bei Neuses) vor dem Goldbergsee bei Beiersdorf bei Coburg, kreisfreies Coburg, Bayern
 Ochsenwiesengraben (Tauber), linker Zufluss der Tauber vor der Taubermühle, Gemeinde Wettringen, Landkreis Ansbach, Bayern